One More Night bezeichnet:
 One More Night (Maroon-5-Lied), ein Lied von Maroon 5 aus dem Jahr 2012
 One More Night (Phil-Collins-Lied), ein Lied von Phil Collins aus dem Jahr 1985
 One More Night (Sandra-Lied), ein Lied von Sandra aus dem Jahr 1990